Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 20-as, továbbá 20A, illetve N20-as jelzésű villamosok:

Magyarország 

 20-as villamos (Budapest)megszűnt
 20A villamos (Budapest)megszűnt

Csehország

 20-as villamos (Prága)

Németország 

 20-as villamos (München)
 N20-as villamos (München)